Saint Philippe est un disciple de Jésus-Christ. Il faut le distinguer du diacre de l'église de Jérusalem qui évangélisa la ville de Samarie (Actes des Apôtres chapitre 8, verset 4). 

Il a donné son nom à :

Toponymie 
 Saint-Philippe, commune française de La Réunion.
 Saint-Philippe, municipalité régionale de comté de Roussillon, au Québec.
 Saint-Philippe, ancien village du Pays des Illinois, aux États-Unis.

Et aussi :
 Saint-Philippe-d'Aiguille, une commune française, située dans le département de la Gironde
 Saint-Philippe-de-Néri, une municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté de Kamouraska au Québec,
 Saint-Philippe-du-Seignal, une commune française, située dans le département de la Gironde
 Chute-Saint-Philippe, une municipalité du Québec qui fait partie de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle dans la région administrative des Laurentides
 Saint-Philippe-de-Drummond, une ancienne municipalité du Québec maintenant intégrée à la municipalité de Saint-Nicéphore.

Édifices religieux 
 Cathédrale Saint-Philippe d'Alger, ancienne cathédrale catholique d'Alger
 Cathédrale Saint-Philippe de Birmingham
 
 Église paroissiale Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe Néri

Navires 
Plusieurs navires de la Marine royale française ont été nommés Saint-Philippe :
 Saint-Philippe, un vaisseau de ligne de  de 78 canons
 Saint-Philippe, un vaisseau de ligne de  de 90-92 canons
 Saint-Philippe, un vaisseau de ligne de 74 canons

Voir aussi 
 
 
Homonymie de bateaux
Homonymie de toponyme
Nom de bateau de la Marine française